Толеп — название населённых пунктов в Казахстане:

 Толеп — село в Бейнеуском районе Мангистауской области.
 Толеп — село в Каракиянском районе Мангистауской области, упразднено в 2018 г.